Дивізія А 2000—2001 — 83-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Клуб Бая-Маре продав своє місце у Дивізії А клубу Бакеу.

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/24 червня 2001

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2000—2001
Румунія
Румунія
2000 у румунському спорті
2001 у румунському спорті